Trilby peut faire référence à :

Patronyme 
 T. Trilby, romancière française (1875 - 1962).

Art 
 Trilby ou le Lutin d'Argail, roman français de Charles Nodier publié en  ;
 Trilby, ballet de Marius Petipa (1870) ;
 Trilby, roman britannique de George du Maurier publié en 1894 ;
 Trilby est un film muet américain de Maurice Tourneur, sorti en 1915.

Typonyme 

 Trilby, census-designated place américaine située en Floride.

Divers 
 Un chapeau trilby (ou simplement trilby) est un chapeau à bords étroits, généralement en feutre, dont la couronne échancrée est pincée à l'avant.

Homonymie de titre